Pirro Gonzaga (1490-1529), figlio di Gianfrancesco Gonzaga
Pirro Gonzaga (1501-1529), cardinale, figlio di Ludovico Gonzaga
Pirro Gonzaga (1540-1592) (Pirro junior), figlio di Carlo Gonzaga
Pirro Maria Gonzaga (1590-1628), figlio di Guido Sforza Gonzaga
Pirro Maria Gonzaga (1646-1707), figlio di Ottavio I Gonzaga
Pirro Maria Gonzaga (1701-1719), figlio di Ottavio II Gonzaga